Omarov peut faire référence à :
 Magomed Omarov (né en 1989), boxeur russe.
 Seitzhan Omarov (1907-1985), écrivain Kazakh.
 Shamil Omarov (né en 1936), médecin russe.
 Omarov, un biologiste ayant découvert plusieurs variétés d'Orge commune.